Vergeten straat, roman van Louis Paul Boon uit 1946
 Vergeten straat (film), film van Luc Pien uit 1999 (gebaseerd op de roman)
 Vergeten straat (volksopera), volksopera van Vital Schraenen met muziek van Chris Carlier uit 2006 (gebaseerd op de roman)
 Vergeten straat (theater), theaterstuk van Johan Simons uit 2008, (gebaseerd op de roman)